David Richards angol zenei producer
 David Richards (1896–1971) angol labdarúgó
 David Richards (1952) raliversenyző, az Aston Martin elnöke
 David Richards (1952) tábornok, a brit fegyveres erők vezérkari főnöke